Литвино́вич (; ) — белорусская фамилия, образованная как отчество от прозвища Литвин.

Происхождение 
Литвинами на Руси называли белорусов, которые до воссоединения с Россией (конец XVIII века) долгое время жили в составе Литовского, а затем Польско-Литовского княжества.

Известные носители 
 Литвинович, Виктор Сергеевич (1948—1982) — советский шашист.
 Литвинович, Георгий Михайлович (1910—2010) — советский инженер, авиаконструктор, лауреат Государственной премии.
 Литвинович, Иван Владимирович (род. 2001) — белорусский батутист.
 Литвинович, Марина Алексеевна (род. 1974) — российский политический деятель, журналист и правозащитник, политолог.
 Литвинович, Спиридон (1810—1869) — львовский греко-католический епископ.

Примечания